Клементина () — объединённая миссия 1994 года Командования воздушно-космической обороны Северной Америки и НАСА по испытанию военных технологий и параллельного произведения подробной фотосъёмки поверхности Луны.

АМС «Клементина» передала на Землю около 1,8 млн снимков поверхности Луны. Некоторые снимки этой миссии вызвали споры и предположения среди научного и околонаучного сообщества.

«Клементина» — первая АМС, передавшая научные данные, подтверждающие гипотезу о наличии воды на полюсах Луны.

АМС «Клементина» была выведена на окололунную орбиту 19 февраля и покинула её 4 мая 1994 года с целью дальнейшего полёта к астероиду (1620) Географ. Но отказ бортового вычислителя 7 мая 1994 года не позволил выполнить повторное сближение с Луной и направить АМС к цели.

Примечания

Ссылки 
 Clementine Mission: 1994  //U.S. Naval Research Laboratory
  Clementine Project Information //NASA Goddard Space Flight Center

Автоматические межпланетные станции США
Исследование Луны
Искусственные спутники Луны